Tre Grazie – figure mitologiche
Tre Grazie – scultura di Antonio Canova
Le tre Grazie – scultura di Bertel Thorvaldsen
Le tre Grazie – scultura di James Pradier
Tre Grazie – dipinto di Raffaello Sanzio
Tre Grazie – dipinto di Lucas Cranach il Vecchio del 1531 (solo una delle varie versioni di questo soggetto del pittore)
Tre Grazie – dipinto di Pieter Paul Rubens
Le tre Grazie – dipinto di Charles-André van Loo del 1763
Le tre Grazie – dipinto di Charles-André van Loo del 1765
Le tre Grazie – dipinto attribuito a Jean-Baptiste Regnault
Tre Grazie – dipinto di Antonio Canova